Příjmení Eben pochází z německého přídavného jména  = rovný, často používaného jako místní jméno v Rakousku a Bavorsku. Ženskou variantou je Ebenová.

Známí nositelé tohoto příjmení 
 David Eben (* 1965) – český hudební vědec a sbormistr; syn Petra Ebena
 Kryštof Eben (* 1954) – český matematik; syn Petra Ebena
 Marek Eben (* 1957) – český herec, moderátor a hudebník; syn Petra Ebena
 Petr Eben (1929–2007) – český hudební skladatel a varhaník; otec Davida Ebena, Kryštofa Ebena a Marka Ebena

 Bratři Ebenové – česká hudební skupina

Externí odkazy 
 

Česká příjmení